Во́лго-До́нська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь Волго-Донського каналу.

 Волго-Донська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Волго-Донська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Волго-Донська вулиця — вулиця в місті Київ.

Колишні назви:
 Волгодонська — колишня назва вулиці Вільногірська у місті Кам'янське.

Вулиці